Nomina sacra (au singulier : nomen sacrum) signifie « noms sacrés » en latin.

Cette expression est utilisée pour désigner des traditions selon lesquelles on abrégeait certains
noms divins ou sacrés fréquemment utilisés dans l'écriture sainte de langue grecque. Le livre de Bruce Metzger, Manuscripts of the Greek Bible, recense quinze nomina sacra dans les papyri grecs : les termes grecs signifiant Dieu, Seigneur, Jésus, Christ, Fils, Esprit, David, croix, Marie, Père, Israël, Sauveur, Homme, Jérusalem, et ciel. Ces abréviations étaient surlignées (dans le sens de surmontées d'un trait).

Usage

Utilisés au , les noms sacrés étaient parfois raccourcis par contraction dans des inscriptions chrétiennes, et il en résultait des séquences de lettres grecques comme IH (iota-eta), IC (iota-sigma), ou IHC (iota-eta-sigma) pour Jésus (en grec Iēsous), et XC (chi-sigma), XP (chi-ro) et XPC (chi-rho-sigma) pour Christ (en grec Christos). Ici "C" représente la forme lunaire, existant dès l'Antiquité, du sigma grec ; sigma peut aussi être transcrit phonétiquement en alphabet latin, ce qui donne IHS et XPS.

Il existe une controverse pour savoir si ces nomina sacra étaient des solutions de facilité ou s'ils ont un caractère sacré.

Liste de nomina sacra grecs

Liste de manuscrits du Nouveau Testament contenant des nomina sacra

Références

Bibliographie  
 Bruce Metzger, Manuscripts of the Greek Bible (1981). 
 Philip Comfort et David Barett, The Text of the Earliest New Testament Greek Manuscripts (1999). 
 A.H.R.E. Paap, Nomina Sacra in the Greek Papyri of the First Five Centuries, Papyrologica Lugduno-Batava VIII (Leyde 1959). 
 Ph. Comfort, Encountering the Manuscripts: An Introduction to New Testament Paleography and Textual Criticism, Broadman & Holman Publishers, 2005, . 
 L.W. Hurtado, The Earliest Christian Artifacts: Manuscripts and Christian Origins, Cambridge 2006, .
 L.W. Hurtado, Le Seigneur Jésus-Christ, Cerf, Lectio Divina, 2009,

Articles connexes 
 Christogramme
 Chrisme
 Ichtus
 Nom théophore

Abréviation
Vocabulaire religieux
Dieu